Jean Monnet ist der Name folgender Personen: 

* Jean Monnet (1888–1979), französischer Politiker und Unternehmer
 Jean Monnet (Impresario) (1703–1885), französischer Impresario und Schriftsteller 
 Jean-Charles Monnet (* 1984), französischer Segler 
 Jean-Jacques Monnet (1755–1805), französischer General